Oertli ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Oertli (* 1962), Schweizer Skirennläuferin
 Christoph Oertli (* 1962), Schweizer Videokünstler
 Conrad Oertli [Oertle] (1862–1940), Schweizer Gewerkschafter
 Daniel Oertli [Oertly] (1824–1911), Schweizer  Unternehmer und Pionier des Feuerwehrwesens
 Eduard Oertli (1861–1950), Schweizer Lehrer und Redakteur
 Johann Conrad Oertli (1736–1809), Schweizer Tierarzt und Landammann
 Johann Heinrich Oertli (1790–1868), Schweizer Unternehmer
 Johann Konrad Oertli (1816–1861), Schweizer Politiker, Arzt und Journalist
 Johannes Hofstetter-Oertli (1670–1760), Schweizer Landesfähnrich, Landeshauptmann und Landesseckelmeister
 Lazzaro Oertli (* 1999), spanischer Kinderdarsteller
 Markus Oertli (1739–1784), Schweizer Unternehmer
 Matthias Oertli (1777–1837), Schweizer Arzt und Politiker                       
 Max Oertli (1921–2007), Schweizer Maler und Bildhauer
 Ulrich Oertli (1890–1954), Schweizer Jurist
 Walter Oertli (1901–1980), Schweizer Industrieller

Oertli steht für:

 Oertli (Familie): Müller- und Bäckerfamilie von Teufen (AR) in der Schweiz, aus der mehrere Ärzte und Landesbeamte hervorgingen